Tandjouaré peut désigner :
 la préfecture de Tandjouaré au Togo ;
 son chef lieu Tandjouaré, une ville du Togo.